Penitella är ett släkte av musslor. Penitella ingår i familjen borrmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Borrmusslor
Penitella